Roffe o Roffé puede referirse a las siguientes personas:

  Diann Roffe, esquiadora estadounidense; o
  Reina Roffé, escritora argentina.